Кобергер ( ) — немецкая и английская фамилия. Известные носители:

 Кобергер, Аннелиз (род. 1971) — новозеландская горнолыжница, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1992 года, первый спортсмен из Южного полушария, завоевавший медаль на зимних Олимпиадах.
 Кобергер, Антон (1440—1513) — известный немецкий печатник, издатель и книготорговец эпохи инкунабул.